Giotti Victoria è un'azienda italiana che produce pick-up, furgoni e automobili microcar.

Storia
L'azienda fu costituita nel 2007 dai fratelli Lorenzo e Federico Giotti. La fabbrica fu edificata in Barberino Val d'Elsa e la sede legale si trova in Poggibonsi. Inizialmente producevano furgoni e dopo aggiunsero pure la produzione di vetturette. Questa società importa in Italia le automobili prodotte dalla cinese DFSK Motor con marchio "Fencon". Altra attività svolta è quella di compravendita degli autocarri usati, che tecnici e meccanici dell'azienda aggiustano per vendere ai loro clienti. Questa impresa fornisce sostegno finanziario a Giotti Victoria-Savini Due, che è una squadra di ciclisti professionisti.

Furgoni prodotti
La linea dei furgoni e pick-up prodotti denominata "Gladiator" è formata da vari modelli che si chiamano "Evo" e "Top".

Auomobili prodotte
Le automobili prodotte si chiamano "Ginko" e "Gyppo".

Note

Collegamenti esterni 
 

Aziende fondate nel 2007
Case automobilistiche italiane